Селище міського типу:
 Мирна Долина — Луганська область, Попаснянський район

Села:
 Мирна Долина — Донецька область, Олександрівський район
 Мирна Долина — Харківська область, Балаклійський район